Eliano o Aelianus puede referirse a:
 Eliano el Táctico o Aelianus Tacticus, escritor militar griego del siglo II, residente en Roma.
 Eliano Meccio o Aelianus Meccius, médico de la Antigua Grecia, tutor de Galeno.
 Casperio Eliano o Casperius Aelianus, prefecto de la Guardia Pretoriana, ejecutado por Trajano.
 Claudio Eliano o Claudius Aelianus, autor y profesor de retórica romano  del siglo III que escribió en griego.
 Gneo Papirio Eliano o Gnaeus Papirius Aelianus, político romano del siglo II, gobernador de Gran Bretaña entre el 145 y el 147.
 Leliano, Lucius Aelianus o Ulpius Cornelius Laelianus, uno de los Treinta Tiranos de la Historia Augusta.
 Pomponio Eliano o Pomponius Aelianus, líder de una rebelión de bagaudas en la Galia en tiempos de Diocleciano.
 Tiberio Plaucio Silvano Eliano o Tiberius Plautius Silvanus Aelianus, sobrino adoptado de Plaucia Urgulanila, primera esposa de Claudio; cónsul en el 45 y el 74.